Лю́това — фамилия, мужская форма фамилии: .

Известные носительницы  Лютова, Анастасия Владимировна (род. 1995) — российская джазовая певица.
 Лютова, Вера Иосифовна (1923—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Лютова, Ксения Владимировна (1928—2005) — советский и российский библиограф.
 Лютова, Тамара Серафимовна (1932―2008) ― передовик советской транспортной отрасли.